Список найвищих будівель Макао ранжує будівлі за висотою на основі рейтингів Emporis, Skyscraper Source Media та Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Список

Примітки 

Архітектура Макао
Макао
Списки:Китай